Kimmo Yliriesto (ur. 28 stycznia 1983) – fiński skoczek narciarski, zawodnik klubu Lahden Hiihtoseura, dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2000 podczas zawodów w Kuopio, w których zajął 56. miejsce. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył 24 stycznia 2002 w Hakubie. Zajął wówczas 10. miejsce. Jego najlepszym rezultatem w Pucharze Świata jest 7. pozycja w Sapporo, w dniu 5 lutego 2005 roku.

Jest dwukrotnym medalistą mistrzostw świata juniorów w drużynie. W roku 2000 Finlandia z Yliriesto w składzie zajęła 3. miejsce w Szczyrbskim Jeziorze. Rok później w Karpaczu został drużynowym mistrzem świata.

Jego rekordem życiowym jest skok na odległość 209 metrów, oddany 22 marca 2002 roku na Velikance w Planicy.

Od sezonu letniego 2011 trenerem Yliriesto był Harri Olli. W czerwcu 2012 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 12. miejsce
 Drużynowo
 2000  Szczyrbskie Jezioro – brązowy medal
 2001  Karpacz – złoty medal

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PK 
  Lahti – 19 grudnia 1999 (2. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 27 lutego 2000 (3. miejsce)
  Rovaniemi – 24 marca 2000 (3. miejsce)
  Zaō – 14 marca 2001 (2. miejsce)
  Zaō – 15 marca 2001 (2. miejsce)
  Park City – 2 września 2001 (1. miejsce)
  Lahti – 15 grudnia 2001 (2. miejsce)
  Lahti – 16 grudnia 2001 (3. miejsce)
  Sapporo – 16 stycznia 2005 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 18 lutego 2006 (1. miejsce)

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Rovaniemi